Уильям Генри Фрай (; 1830—1929) — американский резчик по дереву и позолотчик.

Биография 
Родился 5 февраля 1830 года в английском городе Бат.

В 1849 году переехал в США в город Цинциннати, штат Огайо, чтобы работать в магазине, которым владел его отец — Генри Фрай , также занимавшийся резьбой по дереву. Обучившись у отца этому искусству, Уильям стал продавать свои работы и обучать резьбе цинциннатцев. Многие из его деревянных изделий можно увидеть в Художественном музее Цинциннати.

Умер 26 декабря 1929 года в Цинциннати. Был похоронен на кладбище Evergreen Cemetery местечка , штат Огайо.

Был женат на Мэри Фрай (Mary Ann Dobson Fry), в семье родились дети: Лаура (1857—1943), Гарольд (1868—1949), Николас (1871—1938).

Источники 
Aronson, Julie; Anita J. Ellis; Jennifer Howe (2003). The Cincinnati Wing. Ohio University Press & Cincinnati Art Museum. pp. 58-62. ISBN 0-8214-1487-9.

Примечания

Ссылки 
 William Henry Fry
 Wood carvings by William Fry
 Cincinnati Art-Carved Cabinet by Henry and William Fry
 THE CINCINNATI ART-CARVED FURNITURE MOVEMENT

Художники США
Резчики по дереву
Похороненные в Огайо